Châteauroux, municipi al departament de l'Indre (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Châteauroux-les-Alpes, municipi al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Cantó de Châteauroux-Sud, cantó al districte de Châteauroux (departament de l'Indre, França)
 Cantó de Châteauroux-Oest, cantó al districte de Châteauroux (Indre)
 Cantó de Châteauroux-Est cantó al districte de Châteauroux (Indre) 
 Cantó de Châteauroux-Centre, cantó al districte de Châteauroux (Indre) 
 Châteauroux Classic de l'Indre, competició ciclista d'un sol dia que es disputa anualment al voltant de Châteauroux, al departament d'Indre
 Districte de Châteauroux, districte al departament francès de l'Indre (regió del Centre-Vall del Loira, França)
 Senyoria de Châteauroux, creada a l'entorn del castell de Châteauroux que pertanyia als Déols, i portava el nom de Château Raoul